Emma Wickman, född 2 april 1961 i Saltsjöbaden, är en svensk före detta barnskådespelare. Hon är dotter till regissören Torgny Wickman.

Filmografi

1972 – Snoopy, Come Home
1973 – Robin Hood

Svenska skådespelare under 1900-talet
Personer från Saltsjöbaden
Födda 1961
Levande personer
Kvinnor